Grammopsis är ett släkte av skalbaggar. Grammopsis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Grammopsis